L'élection présidentielle de 2014 peut désigner :

 l'élection présidentielle macédonienne de 2014 ;
 l'élection présidentielle turque de 2014 ;
 l'élection présidentielle salvadorienne de 2014 ;
 l'élection présidentielle tunisienne de 2014 ;
 l'élection présidentielle algérienne de 2014 ;
 l'élection présidentielle syrienne de 2014 ;
 l'élection présidentielle namibienne de 2014 ;
 l'élection présidentielle colombienne de 2014 ;
 l'élection présidentielle afghane de 2014 ;
 l'élection présidentielle égyptienne de 2014 ;

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2014
 Élection présidentielle de 2013
 Élection présidentielle de 2015